Марьино — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области.

Расположена на побережье реки Великая и на автодороге , в 17 км к югу от центра города Остров. Южнее нахолится волостной центр, деревня Крюки.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 18 жителей.

До 2010 года деревня входила в состав Бережанской волости.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)